Camaron vient de l'espagnol  qui signifie « crevette ». Il peut désigner plus spécifiquement en français :
 La crevette géante d'eau douce en créole réunionnais et en créole mauricien ;
 Les grosses crevettes comme les gambas ou la crevette géante tigrée en malgache.

Autres 
 , chanteur de flamenco andalou.
 Camarón, film de Jaime Chávarri sorti en 2005.
 , localité de Veracruz, au Mexique.
 Bataille de Camarón, bataille entre le Mexique et la France en 1863.